UK es la sigla de United Kingdom, nombre en inglés del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estado soberano ubicado en el noroeste de la Europa Continental.

También era la sigla de sus antecesores:
 Reino Unido de Gran Bretaña
 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

UK o uk también puede referirse a:
.uk, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Reino Unido.
Idioma ucraniano, por su código ISO.

Música
UK Singles Chart, recopilación por parte de The Official UK Charts Company en representación de la industria discográfica británica
UK, supergrupo de rock progresivo británico de corta vida, entre 1977 y 1980.
U.K., álbum debut del la banda británica homónima.
Ultimate Kylie, álbum de Kylie Minogue.

Universidades 
Universidad de Kanazawa, Japón.
Universidad de Kansai, Japón.
Universidad de Kansas, Estados Unidos.
Universidad de Karlsruhe, Alemania.
Universidad de Kassel, Alemania.
Universidad de Keiō, Japón.
Universidad de Kent, Reino Unido.
Universidad de Kentucky, Estados Unidos.
Universidad de Jartum, Sudán.
Universidad de Kiel, Alemania.
Universidad de Kiev, Ucrania.
Universidad de Kioto, Japón.
Universidad de Kōbe, Japón.
Universidad de Königsberg, Alemania.
Universidad de Konyang, Corea del Sur.
Universidad de Kuopio, Finlandia.
Universidad de Kurume, Japón.
Universidad del Congo (l’Université Kongo), República del Congo.

Siglas